Чемпионат Восточной Азии по футболу (; в розыгрышах 2013 и 2015 годов — Кубок Восточной Азии по футболу) — футбольный чемпионат, в котором принимают участие государства и территории региона Восточной Азии. Проводится Федерацией футбола Восточной Азии.

История 
Предшественником чемпионатов Восточной Азии по футболу были соревнования под названием Кубок династии. Он проводился с 1990 по 1998 год, а в 2002 году при содействии Федерации футбола Восточной Азии сменил формат. Если в предыдущем розыгрыше принимали участие 4 команды и он назывался «неофициальным кубком Восточной Азии по футболу», то нынешний Чемпионат включал 10 команд, представляющих 10 ассоциаций:

В розыгрыше 2013 года планирует участие Австралия.

Соревнования проводились для мужских сборных (с 2003 года) и женских (с 2006 года). В 2005 году чемпионат проводился с комбинированным набором очков, когда суммировались достижения мужской и женской сборной (без учёта квалификационного раунда). Основная задача создания такого рода турнира — повышение качества футбола в регионе Восточной Азии, а также дополнительной подготовки национальных команд для участия в других международных турнирах. Чемпионат Восточной Азии открылся после создания в 2002 году Федерации футбола Восточной Азии.

Формат турнира 
В соревнованиях мужских сборных автоматически включались сборные Китая, Южной Кореи и Японии, остальные участники отбирались по итогам квалификационного раунда. К остальным участникам относились Тайвань, КНДР, Северные Марианские острова, Гуам, Гонконг, Монголия и Макао.

Мужской турнир

Победители турнира

Награды мужского турнира

Приз самому ценному игроку турнира

Лучшие бомбардиры

Женский турнир

Победители турнира

Награды женского турнира

Приз самому ценному игроку турнира

Лучшие бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Сайт Чемпионата 2008
 Статистика Кубка Династий

 
Футбол в Азии